Esistono 4 San Senatore riconosciuti dalla Chiesa Cattolica:
San Senatore d'Albano, ignoto martire
San Senatore, o san Senerio, vescovo di Avrances, Normandia (IV-V secolo)
San Senatore, arcivescovo di Milano (V secolo)
San Senatore vescovo di Verona (533-550)
Se stai invece cercando il nobile longobardo loro omonimo,
Senatore (nobile)